Fort Leopold (Assenede), een voormalig fort in Assenede;
Fort Leopold (Diest), een voormalig fort in Diest;
Fort Leopold (Venlo), een voormalig fort in Venlo;
Een benaming voor het huidige Fort Napoleon te Oostende;
Een benaming voor het Fort Hazegras te Knokke.